Regno Unito
 Edington – parrocchia civile del Somerset
 Edington – parrocchia civile del Wiltshire

Pagine correlate 
Eddington